Pelecanimorphae — клада птахів, яка включає ряди Ciconiiformes, Suliformes і Pelecaniformes. У минулому назва синонімізувалася з Pelecaniformes.

Примітки 

Клади птахів